Il termine Terza può riferirsi:
 ai seguenti intervalli musicali:
Terza minore
Terza maggiore
Terza  – il nome di una delle ore canoniche nella liturgia della Chiesa cattolica
Terza  – termine utilizzato in araldica

Pagine correlate
 Intervallo (musica)
 Intervalli musicali

Altri progetti